Pavón puede referirse a:

Personas 
 José Pavón (1754-1840), botánico español;
 Tomás Pavón (1893-1952), cantaor de flamenco español;
 Edwin Pavón (1963-), entrenador hondureño;
 Carlos Pavón (1973-), futbolista hondureño;
 Francisco Pavón (1980-), futbolista español;
 Brian Ezequiel Pavón (1993-), actor de doblaje argentino;
Cristian Pavón (1996-), futbolista argentino;
Gustavo Marcelo Pavón (1997-), activista, político.

Historia 
 Combate de Pavón (1820), contienda entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe;
 Batalla de Pavón (1861), contienda entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires;

Localidades y divisiones administrativas 
 Pavón, localidad de la provincia de Santa Fe (Argentina);
 Pavón Arriba, localidad de la provincia de Santa Fe (Argentina);
 Pavón, localidad del partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Pavón, localidad del partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires (Argentina);

Accidentes geográficos 
 Arroyo Pavón, del departamento San José (Uruguay);
 Arroyo Pavón de la provincia de Santa Fe (Argentina);
 Isla Pavón, de la provincia de Santa Cruz (Argentina);

Transporte 
 Avenida Pavón, antiguo nombre de la avenida Hipólito Yrigoyen en el sur del Gran Buenos Aires;

Botánica
 el nombre común de la planta ''Rumex induratus;
 Zoología 
 pavón, nombre vulgar de las mariposas del género Saturnia;
 pavón de cuerno, nombre vulgar del ave Oreophasis derbianus;
 pavón''', nombre vulgar de una especie de pez de la familia Cichlidae.